Ilha Cape Breton - ilha do Canadá
 Capbreton - comuna da França.